MFA (Multifunktionsanzeige) jest to komputer pokładowy stosowany w samochodach grupy VAG (zwykle jako wyposażenie dodatkowe). 

Dostarcza on użytkownikowi dodatkowych informacji takich jak:
aktualny czas
dystans dzienny
czas podróży
ilość chwilowa/średnia spalanego paliwa
średnia prędkość
temperatura oleju
temperatura powietrza
Przyciski i przełączniki sterujące MFA umieszczone są w manetce sterującej pracą wycieraczek. Podświetlany wyświetlacz znajduje się w obudowie liczników.
Bardziej zaawansowaną wersją MFA jest FIS, który różni się kolorowym wyświetlaczem, możliwością zintegrowania z radiem/nawigacją, informuje o przepalonych żarówkach itp.

Obsługa
MFA posiada dwie pamięci: 1 - pamięć przejazdu oraz 2 - pamięć podróży. Pamięć przejazdu (1) rejestruje dane od momentu włączenia zapłonu aż do jego wyłączenia. Po wyłączeniu zapłonu pamięć jest po upływie 2 godzin resetowana, o ile nie włączy się ponownie zapłonu.
Pamięć podróży (2) nie jest resetowana po wyłączeniu zapłonu.
W każdym momencie można skasować pamięć przejazdu lub podróży przesuwając przełącznik na pozycję 0 obok wybranej pamięci.
Do przełączania się pomiędzy wskazaniami (programami) MFA służy przycisk na końcu manetki.

Elementy budowy pojazdów
Komputery
Technika motoryzacyjna